Луи Левандовский (; ) — немецкий  еврейского происхождения.

Биография 
С 12 лет жил в Берлине, обучаясь вокалу и фортепиано и зарабатывая певчим в синагоге. Учился у Адольфа Бернхарда Маркса, затем в Берлинской Академии музыки у Карла Фридриха Рунгенхагена и Эдуарда Греля.

С 1840 года и до последних дней жизни работал кантором в берлинских синагогах, в том числе в Новой синагоге со времени её сооружения в 1866 году Левандовскому принадлежит широкий круг еврейской религиозной музыки, частично основанной на средневековом музыкальном материале; основные из этих сочинений вошли в сборники «Голос ликования и молитвы» (Kol Rinna U-Tefillah, 1871) и «Благодарение и пение» (Todah Ve-Zimrah, 1876—1882, в 2 тт.). Считавшийся утерянным манускрипт «18-ти литургических псалмов для солистов, смешанного хора и органа» был обнаружен и подготовлен к публикации Андором Исаком в 1995 году и выпущен им же на лейбле Deutsche Grammophon в 2020 году.

Луи Левандовский и его жена Элен похоронены на Еврейском кладбище Вайсензе.

Семья 
 Дочь Марта (1860—1942) была замужем за философом Германом Когеном. Их познакомил племянник кантора Левандовского — доктор медицины Герман Левандовский (отец невролога Макса Левандовского), который был дружен с Когеном.

Примечания

Ссылки 
 .

Академические музыканты Германии
Исполнители еврейской музыки
Похороненные на Еврейском кладбище (Берлин)